Der Kreis (film) - Zwitserse film uit 2014
 Der Kreis (cultuurtijdschrift) - Duits avant-gardistisch cultuurtijdschrift
 Der Kreis (homotijdschrift) - Zwitsers tijdschrift gericht op homoseksualiteit
 Der Kreis (kunstenaarsgroep) - Duitse kunstenaarsgroep
 Der Kreis (kunstenaarsvereniging) - Internationale kunstenaarsvereniging in de Bodenseeregio